Чезара — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Вербано-Кузіо-Оссола.
 ЧеЗаРа — скорочена назва Чернігівського заводу радіоприладів.